Le combat de Friedberg peut désigner plusieurs combats ayant opposé les armées françaises dans deux villes homonymes.

Le combat de Friedberg (Hesse, 1762), oppose le  les troupes françaises du général Luckner à celles anglo-hanovriennes. 
Le combat de Friedberg (Hesse) oppose le  l'armée de Sambre-et-Meuse au corps autrichien du général Wilhelm von Wartensleben près de la ville de Friedberg (Hesse) en Hesse.
Le combat de Friedberg (Bavière) oppose le  l'armée de Rhin-et-Moselle à un corps autrichien commandé par Maximilien Antoine Baillet de Latour près de la ville de Friedberg en Bavière.